Jacques Demers (né en 1944), sénateur canadien et personnalité du monde sportif québécois
 Jacques Demers (né en 1960), haltérophile canadien